Коммуна́р:
 Коммунар — участник Парижской коммуны
 Коммунар — боец частей особого назначения (1917—1925)
 Коммунар — участник Коммунарского движения
 «Коммунар» — газета на чувашском языке, издававшаяся в Москве

Названия объектов 
 Коммунар — информационно-аналитическая газета г. Уссурийска.
 Коммунар — остров архипелага Северная Земля.
 Коммунар — первый гусеничный трактор в СССР.
 Коммунар — первый зерноуборочный комбайн в СССР.
 «Коммунар» — бронепоезд № 56 РККА.
 Коммунар — прежнее (до ноября 2015 года) название жилого массива на территории города Днепр, теперь — Покровский.
 Коммунар — производственное объединение в городе Харьков (Украина).
 Коммунар — производственное кожевенно-обувное объединение в городе Таллин, Эстонская ССР.
 «Коммунар» — бывшее название Запорожского автомобилестроительного завода.
 Коммунар — газета Фировского района Тверской области.
 Коммунар — подводная лодка Советской России.
 Коммунар — кинотеатр в Новокузнецке.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Коммунар — агрогородок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Коммунар — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Коммунар (также Лохвицкое) — прежнее название села Булаксай в Алгинском районе Актюбинской области.
 Коммунар — название села Игилик в Сарысуском районе Жамбылской области до 1993 года.

Россия 
 Коммунар — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Коммунар — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Коммунар — микрорайон в составе города Владимира.
 Коммунар — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области.
 Коммунар — посёлок в Нейском районе Костромской области.
 Коммунар — посёлок в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Коммунар — посёлок в Беловском районе Курской области.
 Коммунар — посёлок в Советском районе Курской области.
 Коммунар — город в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Коммунар — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Коммунар — посёлок в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Коммунар — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Коммунар — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Коммунар — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.
 Коммунар — посёлок в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Коммунар — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Коммунар — посёлок в Исетском районе Тюменской области.
 Коммунар — село в Ширинском районе Хакасии.

Украина 
 Коммунар — до 2016 года название посёлка Новый Коротыч в Харьковском районе Харьковской области.
 Коммунар — до 2016 года название посёлка Курортное в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Коммунар — до 2016 года название села Котляры в Харьковском районе Харьковской области.
 Коммунар — до 2016 года название посёлка Загродское в Новоушицком районе Хмельницкой области.

См. также 
 
 
 Коммунарский
 
 Красный Коммунар
 Отделение Коммунар
 
 Северный Коммунар
 Совхоз «Коммунар»
 
 Коммунарец